Georg Thies ist der Name folgender Personen:

* Georg Thies (Buchhändler) († 1908), deutscher Buch- und Musikalienhändler und Unternehmer 
 Georg Thies (Schauspieler, 1867) (1867–1917), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Georg Thies (Schauspieler, 1928) (1928–2001), deutscher Schauspieler